The Get Up Kids — американская рок-группа из Канзас-Сити, штат Миссури, основанная в 1995 году. Коллектив является одним из наиболее знаковых и влиятельных исполнителей на мидвест-эмо-сцене. The Get Up Kids обрели широкую известность благодаря выпуску в 1999 альбома Something to Write Home About, который был признан многими источниками одним из лучших эмо-альбомов в истории жанра. Также творчество группы оказало значительное влияние на многих поп-панк-исполнителей, в частности, blink-182 и Fall Out Boy.

После получения признания у слушателей The Get Up Kids выступали на разогреве у известных поп-панк-групп, таких как Green Day и Weezer, однако спустя короткое время начали сами выступать в качестве хедлайнеров. Из-за внутренних разногласий группа распалась в 2005 году, однако через три года в честь десятилетия альбома Something to Write Home About участники The Get Up Kids сошлись вновь.

Участники группы

Современный состав 
 Мэтт Прайор — вокал, ритм-гитара (1995–2005; 2008 – настоящее время)
 Джим Суптик — лид-гитара, бэк-вокал (1995–2005; 2008 – настоящее время)
 Роб Поуп — бас-гитара, бэк-вокал (1995–2005; 2008 – настоящее время)
 Райан Поуп — ударные, перкуссия (1996–2005; 2008 – настоящее время)

Бывшие участники и сессионные музыканты

Временная шкала

Дискография 
 Four Minute Mile (1997)
 Something to Write Home About (1999)
 On a Wire (2002)
 Guilt Show (2004)
 There Are Rules (2011)
 Problems (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 

Инди-рок-группы США
Музыкальные группы в стиле эмо
Поп-панк-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году
Исполнители Vagrant Records